X-51A Waverider — разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета. Разработка ведётся в рамках концепции «быстрого глобального удара», основная цель  — сократить подлётное время высокоточных крылатых ракет.

Согласно проекту, X-51A должна развивать максимальную скорость около 6—7 мах (6500—7500 км/ч). В ходе первого самостоятельного полёта аппарат должен развить скорость в 4,5 Маха.

Первые испытания ракеты были проведены в 2009 году. Принятие на вооружение было запланировано на 2017 год, однако, на 31.01.2022 принят не был.

Разработка 

 Весной 2007 года прошли испытания двигателя ракеты SJX-61 компании «Pratt & Whitney».
 В середине декабря 2009 года ВВС США провели первые воздушные испытания прототипа X-51A, который провёл в воздухе 1,4 часа будучи подвешенным к специальному креплению на бомбардировщике B-52. В ходе полёта проводилась проверка влияния подвешенного аппарата на управляемость самолётом, а также взаимодействия электронных систем X-51A и B-52.
 26 мая 2010 года состоялся первый полёт ракеты. Испытания были признаны условно успешными (программа выполнена на 95 %, но из-за выявленной нестабильности ракеты и перебоев связи была отдана команда на самоуничтожение). Известно, что двигатель проработал около трёх с половиной минут из запланированных пяти, что является на данный момент рекордом длительности полёта летательного аппарата с прямоточным гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем. За это время ракета успела разогнаться до 5 махов.
 Вторые испытания весной 2011 прошли неудачно — не запустился двигатель разгонной ступени, а потом не отделился разгонный блок. Третьи испытания прошли в августе 2012 также неудачно. На 15 секунде из-за резонанса в корпусе ракеты разблокировался верхний правый руль, на 17 секунде ракета потеряла управление, распалась на части и упала в Тихий океан.
 1 мая 2013 года США провели успешные испытания ракеты над Тихим океаном. Она была запущена с борта самолёта B-52, вылетевшего с авиабазы «Эдвардс», и достигла высоты 18200 метров, где развила скорость в 5,1 числа Маха. Полёт продолжался в течение шести минут, за которые ракета пролетела расстояние в 426 километров. Этот испытательный полёт оказался наиболее продолжительным и успешным из всех проведённых.
 Конечной целью программы X-51A является разработка различных гиперзвуковых систем – включая боевые, а также средства вывода полезной нагрузки в околоземное пространство.

См. также 
 Гиперзвуковое оружие
 Boeing X-43
 Advanced Hypersonic Weapon
 DARPA Falcon Project

Примечания

Ссылки 
 Гиперзвуковой самолёт Waverider развалился в полёте над Тихим океаном
 «Америка готовится к снайперской войне. Кто будет мишенью?», cripo.com.ua, 6 сентября 2007
 Статья «Hypersonic Cruise Missile: America’s New Global Strike Weapon» на сайте журнала «Popular Mechanics»

Проекты Phantom Works
Ракеты «воздух-поверхность»
Крылатые ракеты США
Ожидаемые летательные аппараты
Однодвигательные реактивные самолёты
Гиперзвуковое оружие